|-
| 123901 - || || 19 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 123902 - || || 19 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 123903 - || || 19 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 123904 - || || 20 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 123905 - || || 20 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 123906 - || || 21 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 123907 - || || 22 de febrer, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 123908 - || || 19 de febrer, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 123909 - || || 23 de febrer, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 123910 - || || 27 de febrer, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 123911 - || || 27 de febrer, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 123912 - || || 20 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 123913 - || || 19 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 123914 - || || 19 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 123915 - || || 18 de febrer, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 123916 - || || 17 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 123917 - || || 17 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 123918 - || || 17 de febrer, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 123919 - || || 17 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 123920 - || || 17 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 123921 - || || 16 de febrer, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 123922 - || || 22 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 123923 - || || 27 de febrer, 2001 || Cima Ekar || Asiago-DLR Asteroid Survey
|-
| 123924 - || || 1 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 123925 - || || 1 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 123926 - || || 3 de març, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 123927 - || || 2 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 123928 - || || 2 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 123929 - || || 2 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 123930 - || || 2 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 123931 - || || 2 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 123932 - || || 3 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 123933 - || || 15 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 123934 - || || 15 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 123935 - || || 15 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 123936 - || || 15 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 123937 - || || 3 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 123938 - || || 13 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 123939 - || || 15 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 123940 - || || 15 de març, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 123941 - || || 13 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 123942 - || || 14 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 123943 - || || 15 de març, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 123944 - || || 15 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 123945 - || || 15 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 123946 - || || 15 de març, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 123947 - || || 3 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 123948 - || || 15 de març, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 123949 - || || 2 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 123950 - || || 18 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 123951 - || || 18 de març, 2001 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 123952 - || || 18 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 123953 - || || 20 de març, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 123954 - || || 18 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 123955 - || || 17 de març, 2001 || Gnosca || S. Sposetti
|-
| 123956 - || || 19 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 123957 - || || 19 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 123958 - || || 19 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 123959 - || || 19 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 123960 - || || 19 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 123961 - || || 19 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 123962 - || || 19 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 123963 - || || 19 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 123964 - || || 19 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 123965 - || || 19 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 123966 - || || 21 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 123967 - || || 21 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 123968 - || || 18 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 123969 - || || 18 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 123970 - || || 18 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 123971 - || || 19 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 123972 - || || 19 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 123973 - || || 19 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 123974 - || || 19 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 123975 - || || 21 de març, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 123976 - || || 18 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 123977 - || || 18 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 123978 - || || 18 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 123979 - || || 18 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 123980 - || || 18 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 123981 - || || 18 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 123982 - || || 18 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 123983 - || || 18 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 123984 - || || 18 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 123985 - || || 18 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 123986 - || || 23 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 123987 - || || 24 de març, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 123988 - || || 19 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 123989 - || || 19 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 123990 - || || 19 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 123991 - || || 19 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 123992 - || || 19 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 123993 - || || 19 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 123994 - || || 19 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 123995 - || || 19 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 123996 - || || 19 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 123997 - || || 19 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 123998 - || || 19 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 123999 - || || 19 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124000 - || || 19 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
3